

Patronyme  
 Cölestin Joseph Ganglbauer (1817-1889), est un cardinal autrichien.
 Ludwig Ganglbauer (1856-1912), est un entomologiste autrichien.

Homonymie
Homonymie de patronyme